Hôtel Terrier de Santans ist der Name folgender Bauwerke:

 Hôtel Terrier de Santans (Besançon), ein Hôtel particulier in Besançon, Département Doubs, Frankreich
 Hôtel Terrier de Santans (Marnay), ein Hôtel particulier in Marnay, Département Haute-Saône, Frankreich